Peter Eichstädt ist der Name folgender Personen:

* Peter Eichstädt (Radsportler), deutscher Radsportler 
 Peter Eichstädt (Politiker) (* 1950), deutscher Politiker (SPD)